Carol Hanisch (...) – attivista, saggista e femminista statunitense
 Cornelia Hanisch (1952) – ex schermitrice tedesca
 Emmanuel Hanisch (1882-1940) – vescovo cattolico tedesco
 Erich Hanisch (1909–...) – canoista tedesco
 Karl Hanisch (1900-1957) – schermidore austriaco
 Reinhold Hanisch (1884-1937) – pittore cecoslovacco naturalizzato austriaco
 Wolfgang Hanisch (1951) – ex giavellottista tedesco